ITF — аббревиатура ряда международных организаций:

 Международная федерация транспортных рабочих (International Transport Workers' Federation, ITF)
 Международная федерация тенниса (International Tennis Federation, ITF)
 Международная федерация тхэквондо (International Taekwondo Federation, ITF)
 Международная организация по сотрудничеству в увековечивании и изучении Холокоста (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research, ITF)